Objeto — coisa, ser ou conceito, no âmbito da filosofia

Ciência
Corpo celeste ou objeto celeste — entidade física no espaço sideral
Objeto transnetuniano — corpo pequeno, não-cometa, que orbita o Sol além de Netuno

Matemática
Objeto (teoria das categorias) — objeto qualquer no contexto da teoria das categorias
Objeto inicial — objeto especial da teoria das categorias

Outros significados
Objeto (gramática) ou complemento verbal
Objeto (ciência da computação) — objeto no contexto da terminologia das linguagens de programação
Objeto (psicanálise) — conceito em psicanálise
Objeto abstrato  — conceito de objeto em contraposição ao objeto concreto

Ver também
Objeto voador não identificado — OVNI
Lista de objectos NGC — lista de objetos astronômicos